Дарока-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 11,29 км². Население — 59 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Покровителем города считается святой Лоренсо.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи